Байдаков  — русская фамилия. Известные носители:

 Байдаков, Бахитжан (1898—1938) — советский партийный и государственный деятель, председатель Кустанайского облисполкома (1936—1937).
 Байдаков, Василий Арсеньевич (1915—1980) — Герой Социалистического Труда.
 
 Байдаков, Михаил Юрьевич (род. 1959) — президент фонда Андрея Первозванного и центра национальной славы с 2013 года, руководитель финансового комитета международного форума «Диалог цивилизаций», председатель правления ЗАО «Миллениум Банк» с 2003 года, учредитель научного и общественно-политического альманаха «Развитие и экономика» с 2011 года, руководитель рабочей группы ОАО «РЖД» проекта "Трансъевразийский пояс «Развитие» с 2013 года.
 Байдаков, Сергей Львович (род. 1965) — бывший префект Центрального административного округа города Москвы, бывший заместитель мэра Москвы.

См. также